Флэш:
* «Флэш» () — американский телесериал, выпущенный в 1990 году.
 «Флэш» () — американский телесериал, выпущенный в 2014 году.